Benjamin Agnel (né le  à Ouagadougou en Haute-Volta) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
1993-1994 : remporte le trophée Jean-Pierre-Graff.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1991-1992 || Brûleurs de loups de Grenoble || Division 1
|| 22 || 13 || 13 || 26 || 26 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Brûleurs de loups de Grenoble || Division 1
|| 25 || 17 || 18 || 35 || 35 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 19 || 7 || 13 || 20 || 18 || 6 || 3 || 5 || 8 || 8 
|-
| 1994-1995 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 28 || 5 || 9 || 14 || 44 || 7 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 1995-1996 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 9 || 2 || 2 || 4 || 6 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 30 || 4 || 10 || 14 || 40 || 11 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 1997-1998 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 19 || 6 || 4 || 10 || 18 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 29 || 11 || 13 || 24 || 81 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 39 || 9 || 25 || 34 || 28 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 28 || 12 || 16 || 28 || 54 || 12 || 2 || 4 || 6 || - 
|-
| 2001-2002 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 29 || 13 || 15 || 28 || 52 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 30 || 12 || 23 || 35 || 50 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 19 || 8 || 4 || 12 || 36 || 8 || 2 || 3 || 5 || 18 
|-
| 2004-2005 || Flyers de Bergen || 1. divisjon
|| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Real Torino Hockey Club || Serie A2
|| 23 || 10 || 13 || 23 || 16 || 2 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 2005-2006 || HC Bressanone || Serie A2
|| 14 || 2 || 5 || 7 || 37 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Lyon Hockey Club || Division 2
|| 16 ||6 || 8 || 14 || 32 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Sports de Glace Annecy || Division 1
|| 8 || 3 || 6 || 9 || 41 || || || || ||

Références 

Naissance en novembre 1973
Naissance à Ouagadougou
Naissance en Haute-Volta
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Sports de glace Annecy
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff